Арутюня́н, Аркадий:
 Арутюнян, Аркадий Аветисович (род. 1948) — советский футболист.
 Арутюнян, Аркадий Яковлевич (1869—1936) — армянский советский актёр театра и кино.